Die Liste der kroatischen Fußballnationalspieler umfasst sämtliche Fußballspieler, die laut Verbandszählung mindestens ein offizielles A-Länderspiel für die kroatische Fußballnationalmannschaft bestritten haben.

Die Liste I umfasst jene Spieler, die seit 1990 für das Nationalteam zum Einsatz gekommen sind. Während die FIFA die beiden 1990 ausgetragenen Partien gegen die USA (17. Oktober) und Rumänien (22. Dezember) nicht anerkennt, listet der kroatische Verband diese Spiele. Dementsprechend fanden auch die eingesetzten Spieler hier Aufnahme.

Auf Liste II befinden sich jene 31 Spieler, die in den 19 Länderspielen zwischen 1940 und 1944 für den Unabhängigen Staat Kroatien antraten.

Unberücksichtigt blieb eine Partie von 1956 gegen Indonesien, die gelegentlich dem kroatischen Nationalteam zugeschrieben wird.


Spielerliste I (seit 1990) 
Stand: 17. Dezember 2022 (inkl. des letzten Spiels bei der WM 2022)

Spielerliste II (1940–1944)

Weblinks 
 Spielerarchiv auf hns-cff.hr
 Länderspiele Kroatiens auf rsssf.com

!
!Nationalspieler
Kroatien